Toubia ist der Familienname folgender Personen: 

 Emeraude Toubia (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Gabriel Toubia (1930–1997), maronitischer Erzbischof von Tripoli
 Nahid Toubia (* 1951), ägyptische Menschen- und Frauenrechtlerin